Max-Planck-Institut (MPI) in Freiburg im Breisgau bzw. MPI Freiburg steht für:
 Max-Planck-Institut zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht (MPICC)
 Max-Planck-Institut für Immunbiologie und Epigenetik (MPI-IE)
 Max-Planck-Institut für Chemie (MPI C, "Otto-Hahn-Institut"), Außenstelle Freiburg